Танкесиљос има више значења:

 Танкесиљос (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Танкесиљос (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Танкесиљос (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Танкесиљос (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Танкесиљос (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Танкесиљос (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику